Владимир Масленников:
 Масленников, Владимир Анатольевич (род. 1994) — российский спортсмен-стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Масленников, Владимир Михайлович (1968—1999) — советский и российский футболист.